Ярмолинский Авраам (англ. Yarmolinsky, Avrahm (Abraham)) (13 января 1890 года, Гайсин — 28 сентября 1975 года, г. Нью-Йорк), американский историк, литературовед, литератор, переводчик. Специалист по истории Русской Америки и русской литературе. Сотрудник, позднее заведующий славянским отделом Нью-Йоркской публичной библиотеки (1918-1955). Также Ярмолинский преподавал в Колумбийском университете и Городском колледже Нью-Йорка. В 1919 году вел переговоры с А. С. Гумбергом об издании архивов последнего.

В 1922 году поэт Сергей Есенин передал Ярмолинскому рукописи 8 своих стихотворений, предполагая издать в Соединенных Штатах сборник в переводе Ярмолинского.

Ярмолинский многие годы посвятил изучению российской и советской литературы, российской американистики.

Супруга — американская поэтесса, прозаик, критик, переводчик Бабетта Дойч (1895—1982).

Творческое наследие 
Ярмолинский — автор историографических и литературоведческих трудов, составитель большого числа антологий и сборников произведений российских и советских писателей. В 1936 году Ярмолинский вместе со своей женой Б. Дейч перевел на английский язык роман в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин».

В одной из книг Ярмолинского впервые приводится копия российской записи о первооткрывателе Америки — «Америкусе Веспуцыа» — итальянском мореплавателе Америго Веспуччи.

Библиография 
 Turgenev — the Man — His Art and His Age (1926);
 Dostoievsky, A Life;
 Russian Literature (1931);
 Russian Americana: Sixteenth to Eighteenth Centuries; A Bibliographical and Historical Study (1943);
 Road to Revolution; A Century of Russian Radicalism (1957, 1968);
 The Portable Chekhov — Viking Press, 1947
 A Treasury of Great Russian Short Stories — from Pushkin to Gorky;
 A Treasury of Russian Verse;
 The Russian Literary Imagination;
 Russians: Then and Now — A Selection of Russian Writing from the Seventeenth Century of Our Own Day;
 Literature under Communism; the Literary Policy of the Central Committee of the Communist Party from the End of the World War II to the Death of Stalin (1960).

Литература 
Ярмолинский Авраам // Иванян Э. А. Энциклопедия российско-американских отношений. XVIII—XX века. — Москва: Международные отношения, 2001. — 696 с. — ISBN 5-7133-1045-0.

Примечания 

Родившиеся в Гайсине
Литературоведы США
Переводчики США
Библиографы США
Историки США
Русисты США
Выпускники Университета Невшателя
Выпускники Городского колледжа Нью-Йорка
Выпускники Колумбийского университета
Преподаватели Городского колледжа Нью-Йорка